Australia:
 Bellingen – miejscowość

Niemcy:
 Bellingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Bad Bellingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach